Osoby o tym nazwisku:
 Alkiwiadis Papajeorgopulos – grecki strzelec, olimpijczyk
 Wasilis Papajeorgopulos – grecki polityk